Het seizoen 1991/92 was het 54ste seizoen van de Liga 1 en het 74ste kampioenschap van Roemenië. 

De voetbalafdeling van de CS Universitatea Craiova werd gesloten en ging verder als FC Universitatea Craiova. Aanvankelijk werd deze club als de rechtmatige opvolger gezien, pas nadat deze club in de problemen kwam in 2011 en CS heropgericht werd kwam er een rechtszaak die besliste dat het nieuwe CS de rechtmatige opvolger was van het oude en dat de geschiedenis voor 1991 niet door FC Universitatea geclaimd kon worden.

Eindstand

1 FCM Progresul Brăila veranderde zijn naam in Dacia Unirea Brăila.

2 FCM Brașov veranderde zijn naam in FC Brașov.

3 Petrolul Ploiești veranderde zijn naam in FC Ploiești.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links
 Seizoen 1991/92 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1991/92